Der District d'Yverdon (deutsch: Bezirk Yverdon) war bis zum 31. Dezember 2007 eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. 

Hauptort war Yverdon-les-Bains. Der District wurde in die vier Cercles (deutsch: Kreise) Molondin, Belmont-sur-Yverdon, Yverdon und Champvent aufgeteilt.

Der District bestand aus 38 Gemeinden, war 156,49 km² gross und zählte 36'335 Einwohner (Ende 2006).

Veränderungen im Gemeindebestand 

 1. Januar 1953: Namensänderung von Chêne-Paquier → Chêne-Pâquier

 1. Januar 1982: Namensänderung von Yverdon → Yverdon-les-Bains

 1. Januar 2005: Fusion Arrissoules und Rovray → Rovray

 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinde Oppens vom Bezirk Yverdon → Bezirk Gros-de-Vaud
 1. Januar 2008: Bezirkswechsel aller restlichen Gemeinden des Bezirks Yverdon → Bezirk Jura-Nord vaudois
 1. Januar 2008: Fusion Donneloye, Gossens und Mézery-près-Donneloye → Donneloye

Einzelnachweise 

Yverdon
Geschichte (Kanton Waadt)